Мики Рейнхард Нильсен (; род. , Копенгаген, Дания) — датский боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой весовой категории (до 90,72 кг). Обладатель титула чемпиона мира по версии WBC International (2015—2016).

Биография

Профессиональная карьера 
Первый свой профессиональный бой Микки провел 3 сентября 2011 года, одержав победу техническим нокаутом над латвийским боксёром Валерием Рогозиным.

7 февраля 2015 года Микки Нильсен завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBC International победив единогласным решением судей бразильского боксёра Хулио Сезара Дос Сантоса.

Статистика профессиональных боёв

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры Дании
Боксёры 2010-х годов
Боксёры первой тяжёлой весовой категории
Боксёры-проспекты